1-broompropaan
 2-broompropaan